Billy se poate referi la:
 Prenumele Billy (și lista de persoane cu acest prenume)

Persoane 
 Billy (sclav), sclav afro-american acuzat de trădare
 Billy the Kid (1859-1881), tâlhar american, născut Henry McCarty, cunoscut și sub numele de William H. Bonney

Animale 
 Billy (rasă de câini)
 Billy (porumbel), decorat cu medalia Dickin în 1945
 Billy (hipopotam), animal de companie al președintelui american Calvin Coolidge

Filme 
 Billy, personaj din Crăciun Negru
 Billy, marionetă din Saw
 Billy: The Early Years, film biografic din 2008 despre Billy Graham

Televiziune 
 Billy, sitcom pe CBS cu Steve Guttenberg
 Billy, sitcom pe ABC cu Billy Connolly
 „Billy”, episod din 2001 al serialului Angel
 Billy, personaj din The Grim Adventures of Billy and Mandy
 Billy, personaj din Adventure Time
 Billy, personaj din Sport Billy

Literatură 
 Billy, roman din 1990 de Whitley Strieber 
 Billy, biografie din 2002 a lui Billy Connolly de Pamela Stephenson

Muzică

Musicaluri 
 Billy, musical bazat pe Billy Liar
 Billy, musical Broadway din 1969 cu muzică și versuri de Gene Allen și Ron Dante

Albume 
 Billy, album de Samiam (1992)
 Billy, album de Feedtime

Cântece 
 „Billy”, cântec din 1958 de Kathy Linden
 „Billy”, cântec din 1986 de Céline Dion, în albumul The Best of Celine Dion
 „Billy”, cântec din 1973 de Bob Dylan, în Pat Garrett & Billy the Kid
 „Billy”, cântec de Nik Kershaw, în albumul 15 Minutes
 „Billy”, cântec de 6ix9ine, în albumul Day69

Locuri 
 Billy, parohie în Irlanda de Nord

În Franța 
 Billy, localitate în departamentul Allier
 Billy, localitate în departamentul Calvados
 Billy, localitate în departamentul Loir-et-Cher
 Billy-Berclau, localitate în departamentul Pas-de-Calais
 Billy-Chevannes, localitate în departamentul Nièvre
 Billy-le-Grand, localitate în departamentul Marne
 Billy-lès-Chanceaux, localitate în departamentul Côte-d'Or
 Billy-Montigny, localitate în departamentul Pas-de-Calais
 Billy-sous-Mangiennes, localitate în departamentul Meuse
 Billy-sur-Aisne, localitate în departamentul Aisne
 Billy-sur-Oisy, localitate în departamentul Nièvre
 Billy-sur-Ourcq, localitate în departamentul Aisne

Alte utilizări 
 Billy (dulap), model de mobilier comercializat de IKEA
 Billy (crater), crater pe Lună
 Billy Beer, brand de bere popularizat de Billy Carter
 Păpușa Billy, o „păpușă gay” creată în 1997

Vezi și 
 Bili (dezambiguizare) 
 Bill (dezambiguizare) 
 Billie (dezambiguizare) 
 Will (dezambiguizare) 
 William (dezambiguizare) 
 Willy (dezambiguizare)